Desktoppublishing
 Demokratik Toplum Partisi een Turkse politieke partij 
 difterie, tetanus en/of polio, een initiaalwoord voor die ziektes . Zie ook DKTP-vaccin.
 de stof (drug) dipropyltryptamine
 de platenmaatschappij Disturbing Tha Peace